En Pologne, Włostów peut désigner :

dans la voïvodie de Lubusz :
 Włostów, village du powiat de Gorzów,
 Włostów, village du powiat de Żary.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Włostów, village.